Переразложе́ние (метана́лиз, деглютина́ция, устаревшее абсорбция) — морфологическое явление: смещение морфемных границ в слове или привычном словосочетании, в результате которого ранее единая морфема может превратиться в последовательность из двух морфем, а последовательность двух и более морфем — в одну на основе опрощения (как в  > ); часто переразложение происходит сдвиг границ морфем или слов (к примеру, в др.-русск. сън имъ > ,  'моя подруга' > ma mie 'моя милая').

Термин «переразложение» введён В. А. Богородицким. Ранее, в том числе и самим Богородицким, использовался устаревший термин «абсорбция» (лат. absorbtio — поглощение), орфографические варианты апсорпция и абсорпция; изменение морфемных границ образно представлялось как «поглощение» одной морфемы другой.

Причины 
Переразложение наиболее характерно для флективных языков, где обусловлено фузионным соединением морфем (так, в истории славянских языков тематический гласный основ на *-a отошёл к окончанию, ср. ).

Вообще переразложение зачастую действует «слева направо» (прогрессивно), расширяя окончания за счёт основ в силу высокой повторяемости окончаний. Известны случаи и регрессивного переразложения, от окончания к основе. Например, первоначально в латинском языке существовал суффикс -tor (adiu-tor, salva-tor, ama-tor и т. д.), во французском языке звук  из этого суффикса стал ощущаться как часть основы (не doc-teur, но doct-eur и т. п.), и по аналогии с данными словами образовались новые со вторичным суффиксом: buv-eur вместо , sauv-eur вместо .

Нередки случаи переразложения при лексических заимствованиях между языками с разной структурой (например, , мн. ч. vi-tabu <  'книга' — начало слова на mu-, ki- и некоторые другие сочетания в иноязычных словах осмысливается в языках банту как префикс именного класса), нередко входит в число структурных изменений при пиджинизации (как  > tumɔs в камерунском пиджине вес-кос).

Также примером переразложения является используемый в лингвистической терминологии элемент -ема (фонема, морфема), полученный намеренным переразложением .

Значение явления 
В результате переразложения возникают новые (вторичные) формообразовательные и словообразовательные аффиксы и основы, утрачивающие прямую морфологическую и этимологическую связь с исходными формами.

См. также 
 Этимон

Примечания 

Лексикология
Морфемика
Этимология